Caius Julius Aupex, premier magistrat des Rèmes au .

Biographie 

Caius Julius Aupex propose une conférence des civitates (villes libres)  de la Gaule pour décider de la ligne à tenir lors des troubles organisés par Civilis 69/70.  Aupex est partisan d'un accord avec Rome contre Valentin qui est le délégué des Trévires et des Lingons. Cette assemblée instaure une république aristocratique des Gaules qui se pose en gestionnaire de l'Empire gaulois.

Personnalité du Ier siècle
Personnalité gallo-romaine
Histoire de la Marne
Date de naissance non renseignée (Ier siècle)
Date de décès non renseignée (Ier siècle)